Сергей Николаевич Дмитриев: Дмитриев, Сергей Николаевич (род. 1954) — советский и российский химик.
 Дмитриев, Сергей Николаевич (род. 1959) — русский писатель.